

Жарколь — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Жарколь — село, Федоровський район, Костанайська область

Див. також 
 Світлий Жарколь